Ми́нина — женская форма русской фамилии , а также название населённых пунктов.

Известные носители  Минина, Елена (род. 1986) — российская певица, актриса, композитор и музыкант.
 Минина, Елена Леонидовна (1957—2018) — российский минералог и историк науки.
 Минина, Ксения Александровна (1941—1997) — советская актриса.
 
 Минина, Татьяна Алексеевна (род. 1997) — российская тхэквондистка, призёр Олимпийских игр (2020).

Топонимы 
 Минина — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Минина — деревня в Тугулымском городском округе Свердловской области.